Brennero
 Ferrovia del Brennero
 Passo del Brennero
 Sbarramento Brennero
 Lago del Brennero

Pagine correlate 

 Brenner